Каплієнко — українське прізвище. Відомі носії:

 Каплієнко Володимир Володимирович — депутат ВР України.
 Каплієнко Ніна Германівна — українська співачка, Заслужена артистка України.
 Каплієнко Олександр Максимович — український футболіст.
 Каплієнко-Ілюк Юлія Володимирівна (* 1975) — мистецтвознавець, доктор наук.